Bobowo (plaats), plaats in Polen
 Bobowo (gemeente), gemeente in Polen